Farnham kan syfta på:

Kanada 

 Farnham, Québec,

Storbritannien 

 Farnham, stad, England, Surrey, 
 Farnham, Dorset, ort, England, 
 Farnham, Essex, 
 Farnham, Suffolk, 
 Farnham, North Yorkshire, 
 Farnham, Northumberland, parish, England, Hepple,

USA 

 Farnham, New York, ort, Erie County,